Gorke ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad Gorke (1854–1904), deutscher Amtsgerichtsrat und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Martin Gorke (* 1958), deutscher Biologe und Umweltethiker